Kerk van de Aartsengel Sint-Michaël (Košice), ook wel Ursulinenkerk - Slowakije
 Minderbroederskerk (Maaseik), ook wel Ursulinenkerk - België